Алексе́й Никола́евич Жильцо́в (рjl. 3 октября 1963 года, Москва, РСФСР) — российский юрист, арбитр, учёный-правовед. Кандидат юридических наук (1998). Начальник отдела международного частного права исследовательского центра им. С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации. Главный редактор журнала «Коммерческий арбитраж». Заслуженный юрист Российской Федерации (2017).

Биография

Образование и карьера 
В 1989 году окончил международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений МИД СССР (МГИМО).

В 1990—1994 году — исследователь по программе PhD факультета права Европейского университетского института во Флоренции (Италия).

С июня 1992 по август 1992 года проходил обучение в Академии европейского права во Флоренции (Италия).

С октября 1992 по апрель 1993 года — исследователь при отделе международного арбитража в Институте имени Ассера в Гааге (Нидерланды).

С 1994 г. по настоящее время — начальник отдела сравнительного и международного частного права Исследовательского центра частного права имени С. С. Алексеева при Президенте РФ, заведующий кафедрой международного частного права Российской школы частного права.

С 2007 г. по настоящее время — главный редактор журналов «Международный коммерческий арбитраж» (по 2010 г.), «Вестник международного коммерческого арбитража» (по 2018 г.), «Коммерческий арбитраж».

Свободно владеет английским языком, читает на французском, итальянском, испанском.

Награды и премии 
 Заслуженный юрист Российской Федерации.

Юридическая практика

Арбитражная и третейская деятельность 
Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Принимал участие в более чем 100 разбирательствах на русском и английском языках в качестве арбитра, единоличного арбитра, председателя состава арбитража. Член комитета по назначениям. В 2010 году избран членом президиума МКАС (переизбран в 2015 и 2020).

С 2010 года по настоящее время арбитр Арбитражного суда при Экономической Палате Чешской Республики и Аграрной Палате Чешской Республики.

С 2010 года по настоящее время арбитр Международного арбитражного суда при ТПП Республики Казахстан.

С 2012 года по настоящее время арбитр Арбитражного суда при Московской Торгово-промышленной палате.

В 2010—2012 году принимал участие в качестве арбитра в разрешении спора по Регламенту МАС МТП, возникшему из ряда договоров строительного подряда между французской и российской компаниями.

В 2011—2012 году принимал участие в качестве арбитра в разрешении спора по Регламенту Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, возникшему из договоров поставки и займа между компаниями из Китая и Украины.

С 2012 года по настоящее время: арбитр Арбитражной комиссии при ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», участвовал в разрешении споров из соглашений «РЕПО».

Входит в рекомендованные списки арбитров Арбитражного суда при Экономической Палате Чешской Республики и Аграрной Палате Чешской Республики, Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC), Арбитражного центра при РСПП, МАК при ТПП РФ. Имеет опыт участия в качестве арбитра в разрешении споров по регламентам МКАС при ТПП РФ, Международного арбитражного суда МТП (ICC), Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (SCC), Лондонского международного третейского суда (LCIA), по Швейцарскому регламенту (Swiss Rules) и др.

Научная, экспертная и законотворческая деятельность 
Начальник отдела сравнительного и международного частного права Исследовательского центра частного права при Президенте РФ.

Заведующий кафедрой международного частного права Российской школы частного права.

Входил в ряд рабочих групп по подготовке федеральных законов. В их числе:

 Рабочая группа по подготовке проекта раздела VII «Международное частное право» части третьей Модельного Гражданского кодекса для государств — участников Содружества Независимых Государств, принятой Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств 17 февраля 1996 г. (1995—1996 гг.);
 Рабочая группа по подготовке проекта Федерального закона «Об иммунитете иностранного государства и его собственности» (1998—2001 гг.).
 Рабочая группа по подготовке проекта раздела VI «Международное частное право» части третьей Гражданского кодекса РФ (1995—2002 гг.).
 Рабочая группа по разработке проекта "Концепции совершенствования раздела VI Гражданского кодекса Российской Федерации «Международное частное право». Данный проект представляет собой часть единой Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, разрабатываемой в соответствии с Указом Президента от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса РФ».

Член рабочей группы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по подготовке Правил этики третейских судей (2008—2010 гг.).

Автор около 100 научных публикаций по вопросам международного коммерческого арбитража, международного частного права, международного гражданского процесса, гражданского права.

Участие в редакциях научных журналов 
 С 2007 по 2018 год — главный редактор журнала «Международный коммерческий арбитраж», затем — «Вестник международного коммерческого арбитража» (переименован в 2010 году)
 С марта 2019 года года по настоящее время — главный редактор журнала «Коммерческий арбитраж» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Библиография

Диссертации 
 Применимое право в международном коммерческом арбитраже (императивные нормы): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.03 / МГИМО (У) МИД РФ. — М., 1998).

Переводы 
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая = Civil Code of the Russian Federation. First Part (совместно с Питером Б. Мэггсом).
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая = Civil Code of the Russian Federation. Second Part (совместно с Питером Б. Мэггсом).
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья = Civil Code of the Russian Federation. Third Part (совместно с Питером Б. Мэггсом).
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвёртая = Civil Code of the Russian Federation. Fourth Part (совместно с Питером Б. Мэггсом).
 Практическое руководство Гаагской конференции по международному частному праву по применению Гаагской конвенции от 15 ноября 1965 г. о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам — Москва: Волтерс Клувер, 2007, 320 с.

Составитель и редактор 
 Сборник переводов иностранных нормативных актов по международному частному праву «Международное частное право: Иностранное законодательство» — Москва: Статут, 2001. — 892 с. ISBN 5-8354-0066-7.
 Арбитраж и регулирование международного коммерческого оборота: российские, иностранные и трансграничные подходы: Liber Amicorum в честь 70-летия А. С. Комарова / Составители и научные редакторы Н. Г. Маркалова, А. И. Муранов; Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ. Кафедра международного частного права. Кафедра гражданского и предпринимательского права; Ассоциация исследователей международного частного и сравнительного права. — М.: Статут, 2019. — 736 с.

Избранные публикации в научно-практических журналах 
 A. N. Zhilsov Mandatory and public policy rules in international commercial arbitration. — Netherlands International Law Review XLII, No 1, 1995, pp. 81-119.
 Murtagh, A.N. Zhiltsov. «Draft of the Civil Code of the Russian Federation. Part Three. Section VII. Private International Law», in 22 Review of Central and East European Law 1996 No. 6, pp. 661—671.
 P.B. Maggs, A.N. Zhiltsov. The Civil Code of the Russian Federation. Parts 1 and 2 (translation into English), Sharpe publishers, New York — London, 1997.
 А. Н. Жильцов, П. Б. Мэггс, Гражданский кодекс Российской Федерации. The Civil Code of the Russian Federation. М., МЦФЭР, 1997.
 А. Н. Жильцов. Проблема применения императивных норм третьих стран в европейском международном частном праве. // Законодательство и экономика № 23-24#S , 1997, с. 37; Адвокат № 12, 1997, с. 75.
 P.B. Maggs, A.P. Tarassova, A.N. Zhiltsov, English translation of the Civil Code of the Republic of Armenia. Yerevan, 1998.
 Международное частное право: иностранное законодательство, (сост. и научн. ред. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов). М.: Статут, 2001, 924 с.
 А. Н. Жильцов. А. И. Муранов. Национальные кодификации в современном международном частном праве. Тенденции и противоречия в его развитии на пороге третьего тысячелетия. // Международное частное право: иностранное законодательство, М.: Статут, 2001, С. 26 — 43.
 А. Н. Жильцов. А. И. Муранов. In Memoriam. А. Н. Макаров, Б. Э. Нольде, В. Н. Дурденевский, Г. Е. Вилков, Д. Ф. Рамзайцев. // Международное частное право: иностранное законодательство, М.: Статут, 2001, С. 46 — 62.
 Новое в российском международном частном праве (О новеллах раздела VI части III Гражданского кодекса РФ), КонсультантПлюс, 25 декабря 2002.
 А. Н. Жильцов. Комментарий к статьям 1192—1193 Гражданского кодекса РФ. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А. Л. Маковского, Е. А. Суханова. М.: Юрист, 2002, С. 346—362.
 А. Н. Жильцов, П. Б. Мэггс, Гражданский кодекс Российской Федерации. Civil Code of the Russian Federation. Параллельные русский и английский тексты. М., Норма, 2003.
 А. Н. Жильцов. Императивные нормы в международном коммерческом арбитраже. Международный коммерческий арбитраж, № 2, 2004, с. 16-42. (2,1 п.л.)
 А. Н. Жильцов. Оспаривание решений международных коммерческих арбитражей в соответствии с российским законодательством // Международный коммерческий арбитраж, 2005, № 1, С. 4 — 23.
 A.N. Zhiltsov. New Trends in the Development of Russian Private International Law (Chapter 6), // Remaking the Role of Law: Commercial Law in Russia and the CIS, Editor: Kathryn Hendley, Juris Publishing, Huntigton, 2007, pp. 121—148.
 А. Н. Жильцов. Оспаривание решений международных коммерческих арбитражей в соответствии с российским законодательством — современные тенденции // Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения. Сборник статей к 75-летию Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ. / Отв. ред. А. С. Комаров, М.: Статут, 2007, С. 168—194.

Примечания 

Юристы по алфавиту
Юристы России
Торгово-промышленная палата России
Кандидаты юридических наук
Правоведы России
Специалисты по гражданскому праву
Выпускники МГИМО